"Perosa" pode significar:
 Perosa Argentina, comuna italiana do Piemonte
 Perosa Canavese, comuna italiana do Piemonte
 Villar Perosa, comuna italiana do Piemonte
 Villar Perosa M15, metralhadora

Desambiguações de topônimos